Brigantine kan referere til:
 Brigantine - en skibstype
 Brigantine (rustning) - en elegant rustningstype med synlige nitter på en klædning af stof